Сенжерменский кодекс (; условное обозначение: Dabs1 или 0319) — унциальный манускрипт на греческом языке, IX века, содержащий Послания Павла.

Особенности рукописи 
Левую страницу каждого разворота занимает греческий текст; правую — латинский перевод. 

Сенжерменский кодекс это копия Клермонтского кодекса. 

Греческий текст рукописи отражает западный тип текста, отнесен к ΙΙΙ категории Аланда.

Рукопись была исследована и описана Бернар де Монфокон, Вецштайном и Грисбахом.

Рукопись была привезена в Санкт-Петербург Дубровским.

В настоящее время кодекс хранится в Российской национальной библиотеке (Gr. 20) в Санкт-Петербурге.

См. также 
Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Литература 

 B. Montfaucon, Paleographia Graeca (Paris, 1708), pp. 218-219.

Ссылки 

 R. Waltz, New Testament Manuscripts: Uncials

Унциальные рукописи Нового Завета
Произведения IX века